La Processione del Vascelluzzo (in messinese u Vascidduzzu) è una funzione della religione cattolica che si svolge a Messina, in Sicilia, nella domenica del Corpus Domini, organizzata dalla Confraternita Santa Maria di Portosalvo.

Il Vascelluzzo è un vascello a tre alberi lungo circa un metro con l'anima in legno rivestito da lamine d'argento finemente lavorate a cesello, i cui interventi degli argentieri sono da ascriversi per circa tre secoli. Durante la Processione Eucaristica sul vascello argenteo viene posta la reliquia del Sacro Capello della Madonna della Lettera.

Storia 
Il Vascelluzzo è legato alla tradizione di un vascello che sarebbe giunto a Messina durante l'assedio di Carlo I d'Angiò (maggio - settembre 1282) a seguito del Vespro siciliano. La città era stremata dalla carestia a seguito dell'embargo angioino ed invocò l'aiuto della Madonna della Lettera, patrona della città. Il vascello, che la tradizione vuole sia arrivato carico di rifornimenti alimentari, è attribuito popolarmente ad un miracolo della Madonna. La tradizione narra che il vascello sarebbe giunto in città con il proprio prezioso carico passando indenne il blocco navale del Re di Napoli, Carlo.

Note

Messina
Vespri siciliani
Leggende medievali
Festività cattoliche della Sicilia
Vascelluzzo